Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de U.S. Men's Clay Court Championships) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Fernando Verdasco. Hij versloeg in de finale Nicolás Almagro met 6-3 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale David Marrero en Fernando Verdasco met 4-6, 6-4 en [11-9].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston